Nylund est un patronyme porté notamment par :

 Birger Nylund (né en 1922), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Eric Nylund (né en 1964), romancier et écrivain technique américain ;
 Gary Nylund (né en 1963), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.